Delta Force steht für:

 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne), eine US-amerikanische Spezialeinheit
 Delta Force (Spieleserie), eine Computerspielserie
 Delta Force (Film), einen US-amerikanischen Film (1986)
 Delta Force 2 – The Columbian Connection, einen US-amerikanischen Film (1990)
 Delta Force 3 – The Killing Game, einen US-amerikanischen Film (1991)

Siehe auch:
 Operation Delta Force